Витор Эдуардо да Силва Матос (; родился 2 февраля 2000, Жакарезинью), более известный как Витан () — бразильский футболист, защитник украинского клуба «Шахтёр», выступающий на правах аренды за «Интернасьонал».

Клубная карьера 
Начал играть в футбол в «». С 2015 года выступал в молодёжной академии клуба «Палмейрас».

21 марта 2019 года дебютировал в основном составе «Палмейраса» в матче Лиги Паулиста против «Понте-Прета».

2 сентября 2019 года перешёл в украинский «Шахтёр» за 4 млн евро, подписав с украинским клубом пятилетний контракт.

Карьера в сборной 
В 2017 году в составе сборной Бразилии до 17 лет принял участие в чемпионате Южной Америки для игроков до 17 лет в качестве капитана. Бразильцы выиграли турнир.

В 2018 году дебютировал в составе сборной Бразилии до 20 лет.

Достижения 
 Шахтер
 Чемпион Украины: 2019/20
 Сборная Бразилии (до 17 лет)
 Победитель чемпионата Южной Америки для игроков до 17 лет: 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Шахтёр»

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Интернасьонал»